Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 2019 года в III дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 31 марта по 6 апреля 2019 года в столице ОАЭ Абу-Даби.

Регламент 
 Команды, занявшие первые четыре места, получили право играть в третьем дивизионе чемпионата мира 2020 года.

Итоги 
  Сборные ОАЭ, Гонконга, Таиланда и Боснии и Герцеговины вышли в третий дивизион 2020 года.

Турнир 
Сборная Киргизии победила во всех матчах, но из-за проблемы с гражданством хоккеиста Александра Титова, в первых четырёх матчах киргизской сборной было засчитано техническое поражение. В последнем матче Титов не играл.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 6 национальных команд — одна из Европы и пять из Азии. Сборная Гонконга пришла из третьего дивизиона, сборная Таиланда и сборная Киргизии выступили впервые, остальные — с прошлого турнира квалификации третьего дивизиона.

Судьи 
В квалификационном турнире третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  ЛЮ Цзя Ци  – LIU Jia Qi
  Дин Смит – Dean SMITH
  ТО Сон Тхэк  –  TOH Sung Taek
  Кент Анвин – Kent UNWIN

Линейные судьи
  Хелан Салем Аль-Амери – Helan Salem AL AMERI
  Яхъя Аль-Жнейби – Yahya AL JNEIBI
  Мурат Айгюн – Murat AYGÜN
  Иржи Гебауэр – Jiří GEBAUER
  КАН Тхэ-У – KANG Tae-woo
  Норберт Мужик – Norbert MUZSIK
  Алексей Рябиков – Oleksiy RIABIKOV

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+4).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Квалификация
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ОАЭ
Хоккей
Чемпионаты мира в ОАЭ